Когезія ( ‘зв’язаний, зчеплений, зціплений’) — у загальному значенні — зв’язність чогось.
Когезія (фізика) — притягування при контакті між частинками того самого твердого тіла або рідини, яке спричиняє поєднання цих частинок в єдине ціле.

Когезія (мовознавство) — зв’язність тексту.
Когезія (писхологія) — внутрішня згуртованість соціальної групи через встановлення загальних цінностей шляхом розбудови більш досконалих відносин між культурними, релігійними, етнічними та іншими поділами; шляхом заохочення толерантності й розуміння «інших»; шляхом зменшення ймовірності виникнення напруженості та конфліктів.

Примітки